Binde (Altmark), een Duitse plaats
Binde (constructie), ofwel een dakbalk
Binde (Burkina Faso), plaats in Burkina Faso
Jérôme Bindé, directeur van diverse natuurinstanties